Экклезий (; ум. 532) — епископ Равеннский (521—532). Почитается Католической церковью как святой, память 27 июля. Особо почитается верующими за своё великое сострадание.

Экклезий был епископом Равенны с 521 года до своей смерти. В период его епископства город принадлежал Византийской империи. Им был воздвигнут собор Сан-Витале, украшенный знаменитыми византийскими мозаиками.

Ссылки 
 St. Ecclesius 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Христианские святые VI века
Святые Эмилии-Романьи
Католические святые
Умершие в 532 году
Епископы Равенны